Courthouse Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Courthouse Historic District (Indiana), NRHP-Nr. 99000294
 Courthouse Historic District (Montana), NRHP-Nr. 94000879